Moldes steht für:

 Moldes (Arouca), Gemeinde im Kreis Arouca, Portugal
 Moldes (Castropol), Kirchspiel von Castropol in der autonomen Region Asturien, Spanien

Moldes ist der Familienname folgender Personen:
 José Moldes (1785–1824), argentinischer Militär und Politiker
 Leandro Moldes (* 1986), Schweizer Sänger

Siehe auch:
 Coronel Moldes